En Pologne, Nowy Młyn peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Nowy Młyn, village du powiat de Chodzież
 Nowy Młyn, village du powiat de Międzychód 
 Nowy Młyn, village du powiat d'Oborniki 

dans la voïvodie de Lubusz
 Nowy Młyn, village du powiat de Strzelce-Drezdenko
 Nowy Młyn, village du powiat de Słubice

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Nowy Młyn, village du powiat de Kętrzyn
 Nowy Młyn, village du powiat d'Olecko 
 Nowy Młyn, village du powiat d'Olsztyn 

dans d'autres voïvodies
 Nowy Młyn, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nowy Młyn, village de la voïvodie d'Opole
 Nowy Młyn, village de la voïvodie de Poméranie